Riesberg ist der Name von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 Riesberg (Türnitzer Alpen) (1152 m), südlich von Puchenstuben, Niederösterreich
 Riesberg (Bayerischer Wald, Lindberg) (934 m), im Bayerischen Wald bei Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Riesberg (Bayerischer Wald, Viechtach) (882 m), im Bayerischen Wald bei Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Riesberg (Bayerischer Wald, Rattiszell) (602 m), im Bayerischen Wald bei Rattiszell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Riesberg (Murrhardter Wald) oder Rißberg (max. 499,3), im Murrhardter Wald, Nordostschulter des Hoblersbergs bei Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Riesberg (Harplage) (284,5 m), in der Harplage bei Bockenem, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen

Ortschaft:
 Riesberg (Degerfelden), Ortslage von Degerfelden der Stadt Rheinfelden (Baden), Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Riesberg (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern, Deutschland
 Riesberg (ZH), Ortschaft der Stadtgemeinde Kitzbühel, Bezirk Kitzbühel, Tirol, Österreich

Siehe auch:
 Riesbergtunnel
 Riesbergturm
 Rieseberg
 Riesenburg
 Riesbürg
 Riesenberg
 Risberg
 Rissberger